L'Homme à l'oreille cassée est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme à l'oreille cassée, roman d'Edmond About publié en 1862 ;
 L'Homme à l'oreille cassée, film français réalisé par Robert Boudrioz, sorti en 1934, inspiré du roman éponyme ;
 L'Homme à l'oreille cassée, adaptation à la télévision française par Vicky Ivernel en 1960 ;
 L'Homme à l'oreille cassée, adaptation à la télévision québécoise par Guy Hoffmann en 1961 dans Histoires extraordinaires à Radio-Canada.